Див. 

Любов Безуглова: 
 Безуглова Любов Олексіївна (. 1941) — старший апаратник виробничого об'єднання «Стирол», повний кавалер ордена Трудової Слави.
 Безуглова Любов Федотівна (. 1946) — радянський матрос, депутат Верховної Ради СРСР.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок